Фарин — русская фамилия; имеет женскую форму Фарина.

Известные носители 
 Фарин, Пётр Афанасьевич (1923—2001) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Другое 
 Фарин — среднеспелый сорт острого перца.